W fazie grupowej Ligi Europejskiej siatkarzy 2011 występowało 12 reprezentacji. W grupie C znalazły się: Białoruś, Rumunia, Słowacja i Turcja.

Mecze w grupie C rozegrane zostały pomiędzy 27 maja a 10 lipca. Do Final Four awansowały Rumunia, która wygrała 8 na 12 spotkań, i Słowacja jako gospodarz.

Tabela

Mecze 
Godzina rozpoczęcia meczu jest podana w czasie lokalnym.Długość trwania meczu nie wlicza przerw pomiędzy setami.

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

4. kolejka

5. kolejka

6. kolejka

Spotkania 1. kolejki

Rumunia - Słowacja (1. mecz)

Rumunia - Słowacja (2. mecz)

Turcja - Białoruś (1. mecz)

Turcja - Białoruś (2. mecz)

Spotkania 2. kolejki

Turcja - Rumunia (1. mecz)

Turcja - Rumunia (2. mecz)

Słowacja - Białoruś (1. mecz)

Słowacja - Białoruś (2. mecz)

Spotkania 3. kolejki

Białoruś - Rumunia (1. mecz)

Białoruś - Rumunia (2. mecz)

Turcja - Słowacja (1. mecz)

Turcja - Słowacja (2. mecz)

Spotkania 4. kolejki

Rumunia - Turcja (1. mecz)

Rumunia - Turcja (2. mecz)

Białoruś - Słowacja (1. mecz)

Białoruś - Słowacja (2. mecz)

Spotkania 5. kolejki

Białoruś - Turcja (1. mecz)

Białoruś - Turcja (2. mecz)

Słowacja - Rumunia (1. mecz)

Słowacja - Rumunia (2. mecz)

Spotkania 6. kolejki

Rumunia - Białoruś (1. mecz)

Rumunia - Białoruś (2. mecz)

Słowacja - Turcja (1. mecz)

Słowacja - Turcja (2. mecz)

Linki zewnętrzne 
 

Liga Europejska siatkarzy 2011